Björnholmen kan avse:

 Björnholmen (Ekerö) – en ö i Mälaren i Ekerö kommun
 Björnholmen, Haninge – en ö norr om Muskö i Haninge kommun